Benestad ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Benestad (1929–2012), norwegischer Musikwissenschaftler
 Norunn Tveiten Benestad (* 1956), norwegische Politikerin

sowie der Name des Ortes

 Benestad (Tomelilla), Kirchdorf in der schwedischen Gemeinde Tomelilla (Gemeinde)